Колонија Санта Роса има више значења:

 Колонија Санта Роса (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Санта Роса (Атламахалсинго дел Монте), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Санта Роса (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику